Раздолье () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 65 человек. Почтовый индекс — 27345. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520581502.

Местный совет 
27345, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Букварка, вул. 70-летия Октября, 8

Ссылки 
 Раздолье на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)